Ljubić (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez, BiH
 Ljubić (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak, Srbija